Élisabeth Badinter, (1944-), philosophe, écrivain, féministe française, épouse de Robert ;
 Robert Badinter, (1928-), avocat et homme politique français, époux d'Élisabeth.

Voir aussi
 
Patronyme juif